Le elezioni parlamentari in Norvegia del 2013 si tennero l'8 e il 9 settembre per il rinnovo del Storting. In seguito all'esito elettorale, Erna Solberg, espressione di Høyre, divenne Ministro di Stato, nell'ambito di un governo sostenuto da una maggioranza di centro-destra.

Risultati

Ripartizione dei seggi

Esito 
La coalizione rosso-verde, espressione del partito Laburista del premier uscente Jens Stoltenberg, ha invece perso consensi conquistando 72 seggi, sebbene il partito Laburista resti il maggior partito del Paese con il 30,8% dei voti. Il partito del Progresso ha registrato un calo, ottenendo 29 seggi, sebbene prenderà parte nel governo.

Alla chiusura dei seggi elettorali alle 19:00 CEST avevano votato 2.849.772 elettori, contro i 3.641.753 aventi diritto, registrando quindi un'affluenza alle urne pari al 78,3%.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

2013
Norvegia